Boa Viagem é a denominação de uma devoção católica à Virgem Maria (Nossa Senhora da Boa Viagem). Na Wikipédia pode referir-se a:

Localidades
Boa Viagem (Ceará) - município no estado do Ceará, Brasil
Boa Viagem (Recife) - bairro na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil
Praia de Boa Viagem - praia da cidade do Recife
Avenida Boa Viagem - importante via da cidade de Recife
Boa Viagem (Niterói) - bairro e praia da zona sul do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil
Boa Viagem (Belo Horizonte) - bairro da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Boa Viagem (SATU Oeiras) - futura estação do Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras, Portugal
Ilha da Boa Viagem - na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil
Praia da Boa Viagem - praia de Salvador, Bahia, Brasil
Boa Viagem Transportes - empresa de ônibus de Salvador, Bahia, Brasil
Boa Viagem (Barraqueiro) - empresa de ônibus de Alenquer, Portugal
Serra da Boa Viagem - serra localizada na freguesia de Quiaios, Portugal

Outros
Boa Viagem Esporte Clube - clube de futebol da cidade de Boa Viagem, no Ceará, no Brasil
Bateria de Nossa Senhora da Boa Viagem - fortificação na ilha da Boa Viagem, na baía de Guanabara, no Brasil
Catedral da Boa Viagem - Catedral da Nossa Senhora da Boa Viagem, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil
Boa Viagem (Salvador) - bairro da cidade de Salvador

Desambiguação